Виндек — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Виндек — руины средневекового замка в немецком городе Вайнхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг.